Sevar van Bulgarije, kan van Bulgarije
 Sevar (plaats), dorp in Bulgarije